Setnica je ime več naselij v Sloveniji:

 Setnica, Medvode
 Setnica, Dobrova-Polhov Gradec

Naselja v Sloveniji